Sonnhof heißen folgende geographischen Objekte:

 Sonnhof (Falkenstein), Ortsteil des Marktes Falkenstein, Landkreis Cham, Bayern
 Sonnhof (Michelsneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Michelsneukirchen, Landkreis Cham, Bayern
 Sonnhof (Waffenbrunn), Ortsteil der Gemeinde Waffenbrunn, Landkreis Cham, Bayern

Siehe auch:
 Sonnenhof
 Sonnhofen